Dziesław, Dzisław – staropolskie imię męskie
 Dziesław – wieś w woj. dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Ścinawa